La formula molecolare CH4N2O può indicare:
 Urea
 Formilidrazina
 Cianato d'ammonio

Formule molecolari